Медаль «За доблесть в службе»:

 Медаль «За доблесть в службе» (МВД) — ведомственная медаль Министерства внутренних дел России
 Медаль «За доблесть в службе» (ФСИН) — ведомственная медаль Федеральной службы исполнения наказаний России